Nohant kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nohant-Vic, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nohant-en-Graçay, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Nohant-en-Goût, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire,